Ключ 3 (иер. 丶) со значением «точка», третий по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании иероглифов. Составляет восемь принципов юн.

В словаре Канси под этим ключом содержится только 10 символов (из ).

Примеры

Литература 
 
 Leyi Li: «Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases». Beijing 1993, ISBN 978-7-5619-0204-2
 Резаненко В. Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности. — Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
  Фонетический словарь китайских иероглифов: китайское, вьетнамское, корейское и японское чтения. Свыше 3300 иероглифов / Составил С. Ф. Ким; Отв. ред. Л. Р. Концевич. — М.: Издательство «Наука», ГРВЛ, 1983.

Иероглифические ключи